Прохла́дный — город в Кабардино-Балкарской Республике Российской Федерации. Административный центр Прохладненского района, в состав которого не входит, как город республиканского подчинения. Образует городской округ Прохладный.

Второй (после Нальчика) по численности населения город Кабардино-Балкарии. Крупный промышленный центр, центр сельскохозяйственного района, узел автомобильных и железных дорог.

Этимология 

О происхождении названия станицы существует несколько легенд. Одна из них рассказывает, что
однажды Павел Сергеевич Потёмкин, наместник края, посетил эти места. Проезжая по пыльной дороге, что проходила по берегу реки Малка, он приметил в густой дубраве дымок. Через некоторое время увидел Потёмкин на берегу реки небольшое, всего в шесть хозяйств, поселение. Дело было летом. Стояла изнуряющая жара. Но от реки веяло прохладой, густые кроны дубов не пропускали горячих лучей солнца. Поселение, расположенное у реки, на широкой лесной поляне, всё утопало в густой зелени разнотравья, и было здесь на удивление прохладно.
Так под впечатлением окружавшей его красоты и прохлады, и дал якобы П. С. Потёмкин увиденному им поселению название Прохладный.

География 
Город расположен в северо-восточной части республики, на левом берегу реки Малки (за исключением микрорайона Серуновка, расположенного на правом берегу реки). Находится в 50 км (по прямой) к северо-востоку от Нальчика. С запада на восток город имеет протяжённость около 11 км, с юга на север — около 4 км.

Площадь территории городского округа составляет 35,08 км2.

Город находится в равнинной лесостепной зоне республики. Рельеф местности представляет собой относительно ровные степные земли. Колебания относительных высот незначительные. В южной части города, вдоль реки Малка, тянется цепь бугристых возвышенностей. Пойма реки Малка слегка приподнята высокими террасами. Средние высоты на территории городского округа составляют 215 метров над уровнем моря.

Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Малкой, к юго-востоку от города в неё впадает река Баксан. Через несколько километров ниже по течению Малка впадает в главную транзитную реку Центрального и Восточного Кавказа — Терек. К югу от города расположены несколько озёр, крупнейшим из которых является озеро Комсомольское. Вдоль северной окраины города проходит Большой Прохладненский канал. Местность также богата подземными водами, залегающими близко к земной поверхности.

Природные ресурсы представлены в основном месторождениями суглинков и гравенистых песков.

Климат 
Город Прохладный находится в зоне влажного умеренного климата (Dfa согласно классификации климата Кёппена). Есть черты семиаридного климата умеренных широт. Семиаридный климат умеренных широт (BSk — холодный семиаридный климат) характерен для умеренного пояса. Как правило, такой климат характерен для местностей, удалённых от океана и крупных морей и обычно отделённых от них высокими горами. Для этого типа климата характерно жаркое (часто экстремально жаркое) и засушливое лето, и прохладные зимы. Лето жаркое, и абсолютные показатели температуры в июле-августе обычно поднимаются до +35…+40°С и выше. Зима мягкая со средними температурами января около −3 °C… Устойчивый снежный покров образуется редко. Зима может быть как прохладной со снегопадами, так и тёплой с отсутствием снега. Крайне редко, при вторжениях, бывают морозы до −20 °C. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм. В период с апреля по июль идут сильные грозовые дожди с градом. В начале августа до территории города часто доходят суховеи, дующие со стороны Прикаспийской низменности.

Благодаря благоприятному климату и почвам Прохладный является крупным сельскохозяйственным центром.

История 

Город Прохладный вырос из казачьей станицы Прохладная, основанной в 1765 году на Моздокской военной укреплённой линии и изначально представлявшая собой слободу. Через неё проходил почтовый тракт, связывавший Россию с Закавказьем, что благоприятствовало быстрому социально-экономическому росту. 

В 1824 году в связи с учреждением Горского казачьего полка, слобода была преобразована в станицу, а её жители обращены в казаков.

Особенно быстро станица стала развиваться с 1860-х годов, когда с постройкой железной дороги от Ростова-на-Дону до Владикавказа, близлежащая железнодорожная станция стала центром сбора и отправки продукции обширного сельскохозяйственного района Терской области.

С 1867 года станица Прохладная входила в Пятигорский отдел Терской области.

В конце XIX века население станицы составляло около 5 тыс. человек, здесь было свыше 60 различных торгово-промышленных заведений. Прохладненский базар и Воздвиженская ярмарка превратили станицу в крупный торговый центр Северного Кавказа.

В годы Гражданской войны станица несколько раз становилось местом столкновения красногвардейцев и белогвардейцев, занимавших поочерёдно станицу.

В марте 1932 года Прохладненский поселковый совет и Прохладненский сельсовет были переданы из упразднённого Прохладненского района в Прималкинский район.

В 1937 году станице было присвоено статус города районного подчинения, который получил название Прохладный.

С 26 августа 1942 по 5 января 1943 года город был занят немецкими войсками.

28 мая 1962 года город был выделен из состава Прохладненского района и преобразован в самостоятельный городской совет республиканского подчинения.

В 2003 году Прохладненский городской совет был преобразован в городской округ Прохладный, со статусом города республиканского подчинения.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Поло-возрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 27 432 чел. (46,0 %). Женщины — 32 169 чел. (54,0 %).

Средний возраст населения — 38,3 лет. Медианный возраст населения — 36,7 лет.

Средний возраст мужчин — 35,5 лет. Медианный возраст мужчин — 33,4 лет.

Средний возраст женщин — 40,6 лет. Медианный возраст женщин — 39,9 лет.

Местное самоуправление 
Город образует городской округ Прохладный.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
 Совет местного самоуправления городского округа Прохладный — выборный представительный орган городского округа;
 Председатель городского совета местного самоуправления — высшее должностное лицо городского округа;
 Администрация городского округа Прохладный — исполнительно-распорядительный орган городского округа;
 Глава администрации городского округа Прохладный;
 Контрольно-счетная палата городского округа — контрольный орган.

Администрация и Совет местного самоуправления городского округа — город Прохладный, ул. Гагарина, 47.

 Главы администрации городского округа
 Пархоменко Юлия Викторовна (2008—2012)
 Кладько Игорь Евгеньевич (с 15 июня по декабрь 2012 года)
 Бирюк Александр (до 29 октября 2014 года)
 Кладько Игорь Евгеньевич (24 декабря 2014 года — 10 мая 2016 года)
 Тараев Игорь Владимирович (11 мая 2016 года — 19 декабря 2021 года)
 Архангельский Вячеслав Николаевич (с 20 декабря 2021 года)

 Председатели городского Совета местного самоуправления
 Бирюк Андрей Сергеевич (с 9 января 2019 года)

Экономика 

Город занимает второе место в республике по выпуску продукции. Основное место в экономике города занимают производства изделий ремонтно-механического, полупроводникового, кабельного заводов, а также переработка сельскохозяйственной продукции.

Основными бюджетообразующими предприятиями на территории города являются:

 Завод «Кавказкабель»;
 Завод «Кавказкабель ТМ»;
 Прохладненский завод полупроводниковых приборов;
 Швейная фабрика «Глория Джинс»;
 Ремонтно-механический завод «Прохладненский»;
 Кирпично-черепичный завод;
 Прохладненский завод железобетонных изделий;
 Республиканская база снабжения «Прохладненская»;
 ЗАО «Виноград» (алкогольная продукция);
 Пищекомбинат Прохладненский;
 Прохладненский хлебозавод;
 Мебельная фабрика.

Транспорт 

Город Прохладный является крупным транспортным узлом.

Станция Прохладная является узлом железнодорожных линий (на Минеральные Воды, Нальчик и две на Гудермес — через Моздок и Грозный).

Также город является узлом автомобильных дорог. У западной окраины города начинается федеральная автодорога  «Прохладный — Баксан — Эльбрус». Вдоль северной окраины города проходит межрегиональная автодорога  «Ставрополь — Моздок — Крайновка». У восточной окраины города начинается региональная автодорога  «Прохладный — Терек — Эльхотово».

В городе расположены железнодорожный вокзал и автовокзал.

Образование 
Среднее образование
 Гимназия № 2
 Гимназия № 6
 Лицей № 3
 Средняя общеобразовательная школа № 1
 Среднее общеобразовательная школа № 4 «им. А.Г. Головко»
 Среднее общеобразовательная школа № 5
 Средняя общеобразовательная школа № 7
 Среднее общеобразовательная школа № 8 «им. А.С. Пушкина»
 Среднее общеобразовательная школа № 11 
 Среднее общеобразовательная школа № 42
 Среднее общеобразовательная школа № 102 «им. А.В. Крестьянинова»
 Государственный школа-интернат № 4 VIII вида 
 Государственный школа-интернат № 6

Среднее профессиональное образование
 Прохладненский технологический колледж.

Высшее образование
 Терский филиал ФГОУ ВПО Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия «им. В.М. Кокова»;
 Филиал НОУ ВПО «Современная гуманитарная академия».

Дополнительное образование
 Детская художественная школа;
 Детская школа искусств;
 Центр детского творчества;
 Станция юных техников;
 Станция юных натуралистов;
 Межшкольный учебный комбинат;
 Центр дополнительного образования детей;
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу.

Дошкольное образование
 На территории города действует 21 дошкольное учреждение.

Здравоохранение 
 Центральная районная больница города Прохладный и Прохладненского района
 Городская поликлиника городского округа Прохладный
 Стоматологическая поликлиника

Культура 
Культурным центром города является Городской дворец культуры. На главной сцене проходят основные мероприятия города, ставятся постановки Народного театра. В микрорайоне Винсовхоз расположен ДК «Винсовхоз». Также на территории города находится Межпоселенческий дворец культуры «Водник».

В городе функционирует Краеведческий музей, где представлена большая экспозиция, посвящённая истории и быту терских казаков. Рядом с музеем (на ул. Свободы, 142) располагается художественная галерея «Ренессанс», где представлены произведения художников города Прохладного.

 Библиотеки
 ЦБС МУК межпоселенческая Библиотека «им. В. В. Маяковского»;
 ЦБС МУК Библиотечный пункт № 1.

 Молодёжная политика
 Добровольческое движение «Волонтёр».
 Ресурсный центр Федеральной программы «Команда 2018» в городе Прохладный.

Религия 
На территории города зарегистрировано 10 религиозных учреждений:

 Русская православная церковь

Прохладный, как и вся территория Кабардино-Балкарии, входит в состав Пятигорской и Черкесской епархии РПЦ (с 22 марта 2011 года); ранее входил в состав Ставропольской и Владикавказской епархии. В городе расположены:
 Свято-Никольский собор — главная святыня города. С 1894 года в Никольском соборе в Прохладной находится список Моздокской иконы Божией Матери;
 Свято-Покровский храм — в процессе строительства;
 Храм-часовня в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» — на территории городского кладбища;
 Крестильный храм Третьего обретения главы Иоанна Предтечи — на подворье Никольского собора.

 Протестантство
 Дом молитвы Церкви евангельских христиан-баптистов, на базе которого работает Северо-Кавказский Библейский Институт;
 Дом молитвы Церкви христиан адвентистов седьмого дня;
 Церковь и молебный зал христиан веры евангельской;
 Молитвенный дом евангелическо-лютеранской общины.

 Католичество
 Католический Приход Святого Семейства, подчиняющийся епархии Святого Климента в Саратове. Возникновение первой значительной общины католиков в районе станицы Прохладной было связано с основанием хутора Минский, где преимущественно проживали поляки-католики (репрессированные в 1937 году). В 1970-х годах в Прохладном стараниями сестёр конгрегации Бедного Младенца Иисуса из Латвии был основан третий в РСФСР католический приход, после Москвы и Ленинграда. Основу прихода составляли проживавшие в городе немцы. Своего священника до Перестройки приход не имел.

 Ислам
 Суннитская мечеть. Открыта в 1998 году, рядом с новым городским кладбищем.

Средства массовой информации 
 Издаётся газета «Вести Прохладного», тиражируемая на территории городского округа и освящающая события, происходящие в нём.
 Официальный сайт администрации городского округа. 	
 Официальные страницы администрации городского округа в популярных социальных сетях.

Улицы 
На территории города зарегистрировано 150 улиц, 64 переулка, 2 проезда и 11 СТ (садоводческое хозяйство).

Известные уроженцы 

 Родившиеся в Прохладном:
 Умершие в Прохладном

 Бузинов Михаил Михайлович — изобретатель вращающейся буровой установки (ВБУ) для прямолинейного наклонного бурения нефтяных скважин.
 Воровченко Григорий Данилович — Герой Советского Союза (его именем названы одна из улиц города, локомотивное депо, именной паровоз).
 Герасименко Николай Афанасьевич — полный кавалер Ордена Славы.
 Головко Арсений Григорьевич — советский военачальник, адмирал (его именем названа одна из улиц и одна из школ города, в одном из скверов установлен памятник).
 Диденко Николай Матвеевич — Герой Советского Союза (его именем названа одна из улиц города).
 Камарзаев Виктор Владимирович — советский футболист, украинский футбольный тренер.
 Куренной Виталий Анатольевич — российский философ, культуролог и публицист.
 Ласицкене Мария Александровна (Кучина) -  прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка (2020).
 Матиенко (Левченко) Анна Анатольевна — двукратная чемпионка России по волейболу.
 Остапенко Пётр Максимович — советский лётчик-испытатель, установивший 8 мировых рекордов.

Галерея

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Кавказкабель»

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа Прохладный 
 Городской округ Прохладный на сайте правительства КБР

Примечания 

 
Города, основанные в XVIII веке
Городские округа Кабардино-Балкарии